Григóрий Ти́хонович Набáтов (25 марта 1910, Коряково, Царевококшайский уезд, Казанская губерния, Российская империя ― 3 июля 1982, Йошкар-Ола, Марийская АССР, РСФСР, СССР) ― советский военный лётчик, военачальник. Участник советско-японской войны 1939 года: штурман-бомбардировщик в боях у р. Халхин-Гол. В годы Великой Отечественной войны начальник штаба 11-й гвардейской бомбардировочной авиационной Орловско-Берлинской Краснознамённой дивизии дальнего действия (1942―1945), гвардии полковник (1944). Один из первых орденоносцев – уроженцев Марийского края, кавалер орденов Красного Знамени (1939) и Ленина (1941). Член ВКП(б) с 1932 года.

Биография 

Родился 25 марта 1910 года в дер. Коряково Царевококшайского уезда Казанской губернии (ныне ― г. Йошкар-Ола) в крестьянской семье.

25 сентября 1928 года призван в Красную Армию. В 1931 году окончил Ульяновскую пехотную школу, в 1936 году ― Оренбургскую школу лётчиков-наблюдателей. В 1932 году вступил в ВКП(б).

В 1939 году – штурман-бомбардировщик в боях у р. Халхин-Гол, ранен в голову. В том же году награждён орденом Красного Знамени. В 1940 году окончил Липецкие высшие авиакурсы.

С 1941 года – участник Великой Отечественной войны: в 1941―1942 годах ― начальник оперативного отделения 42-й авиадивизии, в 1942―1945 годах  ― начальник штаба 11-й гвардейской бомбардировочной авиационной Орловско-Берлинской Краснознамённой дивизии, гвардии полковник (1944). Был сослуживцем Героя Советского Союза Н. Ф. Гастелло. За время службы организационно обеспечил более 10 тысяч боевых вылетов, из них 394 — в глубокий тыл противника: Берлин, Кёнигсберг, Данциг, Варшаву, Бухарест, Хельсинки, Будапешт и другие города. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Александра Невского и Красной Звезды.

28 октября 1946 года уволился в запас. С 1949 года – пенсионер, находился на заслуженном отдыхе, проживал в Йошкар-Оле. 

Ушёл из жизни 3 июля 1982 года в Йошкар-Оле, похоронен на Туруновском кладбище.

Боевые награды 

 Орден Ленина (11.09.1941)
 Орден Красного Знамени (17.11.1939)
 Орден Отечественной войны I степени (04.06.1945)
 Орден Александра Невского (08.08.1944) 
 Орден Красной Звезды (03.11.1944)
 медали, в том числе:
 «За оборону Сталинграда», 
 «За оборону Москвы», 
 «За оборону Ленинграда», 
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Литература 

 Гребнев А. Родиной награждённые: Сборник очерков. ― Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1976. ― 319 с.: ил.

Примечания

Ссылки 

 Память народа. Набатов Григорий Тихонович. Год рождения: __.__.1910
 Городская газета «Йошкар-Ола». 12.06.2015. Подвиг Гастелло, вдохновивший школьников
 Дорога памяти. НАБАТОВ ГРИГОРИЙ ТИХОНОВИЧ. 25.03.1910 — дд.мм.гггг

Похороненные на Туруновском кладбище
Выпускники авиационных вузов
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Участники Сталинградской битвы
Участники битвы за Москву
Участники битвы за Ленинград
Лётчики Великой Отечественной войны
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Полковники авиации (СССР)